TGV TMST (французская классификация,  — следующий через Ла-Манш поезд высшего качества) он же British Rail Class 373 (британская классификация), также известен как «Eurostar» — высокоскоростной электропоезд, предназначенный для обслуживания высокоскоростной магистрали Eurostar между Великобританией, Францией и Бельгией через тоннель под Ла-Маншем.

Относясь к поездам TGV, «Eurostar» отличается от них меньшим поперечным сечением, чтобы соответствовать британскому габариту подвижного состава, а также предусмотрен токосъём с третьего (контактного) рельса (750 В постоянного тока). Помимо этого, электропоезд отличается повышенной длиной — до 393,72 м (20 вагонов, на London and Continental Railways эксплуатируют составы из 16 вагонов). Из всех эксплуатирующихся на территории Великобритании моторвагонных поездов, «Eurostar» является самым длинным и самым быстрым.

Литература 
 The Channel Tunnel and its High Speed Links, par Nicholas Comfort, The Oakwood Press, Usk, 2006, ISBN 0-85361-644-2

TGV
Электропоезда Великобритании
Электропоезда Бельгии
Ла-Манш
Электропоезда Alstom
Электропоезда на 750 В постоянного тока
Электропоезда на 3000 В постоянного тока
Электропоезда на 25 кВ 50 Гц
Электропоезда на базе электровозной тяги
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1993 году